2 miejscowości w Polsce: 
 Kuźmy – wieś w woj. łódzkim, w pow. brzezińskim, w gminie Dmosin 
 Kuźmy – wieś w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Kozienice

Zobacz też: Odnoga-Kuźmy